Dhananjaya ist der Familienname folgender Personen:

 Greshan Dhananjaya (* 1997), sri-lankischer Weit- und Dreispringer
 Tharusha Dhananjaya (* 1998), sri-lankischer Leichtathlet